Parisia bezeichnet folgende Gattungen:

Parisia (Moos), eine Moosgattung von Neukaledonien
Parisia (Krebs), eine Krebsgattung von Madagaskar